Charles Antonetti (1911-1999 ), acteur, metteur en scène et professeur d'art dramatique français ;
 Chris Antonetti (1975-), dirigeant américain de club de baseball ; 
 Frédéric Antonetti (1961- ), entraineur et ancien footballeur français ;
 Guy Antonetti (1932-), historien français ;
 Josianne Antonetti (1942- ), écrivain français ;
 Lorenzo Antonetti (1922-2013 ), cardinal de l'Église catholique ;
 Nicola Antonetti (1945- ), historien italien ;
 Pierre Antonetti, historien français contemporain ;
 Raphaël Antonetti (1872-1938), administrateur colonial français.